Die Pembroke Management Montreal Open 2019 fanden vom 6. bis 10. Mai 2019 in Montreal, Kanada, statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2018/19 und gehörte zur Kategorie PSA Challenger Tour 30.

Vorjahressieger war Borja Golán, der nicht erneut antrat. Den Titel gewann der topgesetzte Adrian Waller, der im Finale gegen den an Position zwei gesetzten Arturo Salazar mit 5:11, 11:1, 11:4 und 11:2 gewann.

Das Teilnehmerfeld der Herrenkonkurrenz bestand aus 24 Spielern. Die acht besten Spieler wurden gesetzt und erhielten ein Freilos in der ersten Runde. Per Wildcard erhielt Connor Turk einen Startplatz im Hauptfeld.

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei dem Turnier wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Die Beträge sind nicht kumulativ zu verstehen. Das Gesamtpreisgeld betrug 28.000 US-Dollar.

Ergebnisse

Setzliste

Hauptrunde

Weblinks 
 Turnierseite auf psaworldtour.com (englisch)
 Berichterstattung auf squashsite.co.uk (englisch)

Einzelnachweise 

PSA World Tour 2018/19
2019